Колдуно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Колдунов, Александр Иванович (1923—1992) — советский военный и государственный деятель, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Колдунов, Никита Олегович (род. 2000) — российский футболист.
 Колдунов, Сергей Александрович (1901—1995) — советский писатель.